

Torneios

Peso meio-pesado

Peso médio

Peso meio-médio

Peso leve

Peso pena

Referências 

2013 nas artes marciais mistas